Дми́трий Вале́рьевич Якове́нко (; ) — украинский легкоатлет, специалист по прыжкам в высоту. Выступает за сборную Украины по лёгкой атлетике с 2013 года, трёхкратный чемпион страны, участник летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Биография 
Дмитрий Яковенко родился 17 сентября 1992 года в городе Ананьеве Одесской области.

Занимался лёгкой атлетикой в Кировограде, проходил подготовку под руководством тренера Геннадия Борисовича Здитовецкого.

Впервые заявил о себе на международном уровне в сезоне 2013 года, когда вошёл в состав украинской национальной сборной и выступил в прыжках в высоту на молодёжном европейском первенстве в Тампере, где с результатом 2,14 занял итоговое 12-е место. Также на соревнованиях в Запорожье установил свой личный рекорд в закрытых помещениях — 2,24 метра.

В 2014 году впервые стал чемпионом Украины в прыжках в высоту.

В 2015 году защитил звание чемпиона Украины, на соревнованиях в Кировограде установил свой личный рекорд в прыжках в высоту на открытом стадионе — 2,30 метра. Помимо этого, показал шестой результат в Суперлиге командного чемпионата Европы в Чебоксарах (2,22), выступил на чемпионате мира в Пекине (2,26).

В 2016 году в третий раз подряд одержал победу на чемпионате Украины, отметился выступлением на чемпионате Европы в Амстердаме, где прыгнул на 2,19 метра и в финал не вышел. Выполнив олимпийский квалификационный норматив (2,29) удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро — в программе прыжков в высоту показал результат 2,26 метра, чего оказалось недостаточно для выхода в финал.

После Олимпиады в Рио Яковенко остался действующим спортсменом, но сколько-нибудь значимых результатов на международной арене больше не показывал.

В 2020 году он стал бронзовым призёром на зимнем чемпионате Украины в Сумах (2,18), получил серебро на летнем чемпионате Украины в Луцке (2,26), выиграл серебряную медаль на балканском чемпионате в Клуже-Напоке (2,15).

В 2021 году был вторым на чемпионате Украины в Луцке (2,23), победил на балканском чемпионате в Смедерево (2,22).

Примечания 

Прыгуны в высоту Украины
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Украины по лёгкой атлетике
Спортсмены Кропивницкого